Municipio de Stevens puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stevens (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Stevens (condado de Stevens, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stevens.
 Municipio de Stevens (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.